Самоуве́ренность — необоснованная уверенность в отсутствии у себя минусов и отрицательных свойств характера. Следует отличать от понятия «уверенность в себе» — свойства личности, ядром которого выступает позитивная оценка индивидом собственных навыков и способностей, как достаточных для достижения значимых для него целей и удовлетворения его потребностей.

С ростом самоуверенности и уменьшением страха появляется склонность к рискованному поведению. Слишком уверенный в себе человек может приуменьшать реальные риски и не обращать внимания на реальные угрозы, искажая, например, представления о своём здоровье (так, самоуверенный человек может искренне полагать, что он может безнаказанно курить и злоупотреблять спиртным). Высокая уверенность часто порождает и питает ложные надежды (например, люди необоснованно полагают, что смогут легко отказаться от вредных привычек).

См. также 

 Уверенность в себе
 Локус контроля
 Интроверсия — экстраверсия
 Самопознание

Примечания 

Черты личности